Азике́ево — русское название башкирских населённых пунктов в Башкортостане (Россия):

 Азикеево (, по антропониму ) — деревня в Белорецком районе.
 Азикеево (, по антропониму ) — деревня в Мечетлинском районе.

См. также 
 Азекеево
 Азикей

Литература 
Словарь топонимов Башкирской АССР. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1980. — 200 с. С.176, правая колонка.